See You in My 19th Life (en hangul, 이번 생도 잘 부탁해; romanización revisada del coreano: Ibeon saengdo jal butakae) es una serie de televisión surcoreana dirigida por Lee Na-jung y protagonizada por Shin Hye-sun, Ahn Bo-hyun, Ha Yoon-kyung y Ahn Dong-goo. Se emitirá por el canal tvN en la primavera de 2023, en horario de lunes y martes a las 21:50 (hora local coreana), y también estará disponible en la plataforma Netflix para algunas zonas del mundo.

Sinopsis 
Ban Ji-eum es una chica que puede recordar todas sus anteriores reencarnaciones a lo largo de casi mil años. En su vida número dieciocho conoce a un chico, pero muere tras un accidente y poco después renace con su vida número diecinueve. Ahora espera un reencuentro con ese chico, que antes tenía tres años menos que ella pero que ahora tiene nueve más. ¿La reconocerá?

Reparto

Principal 

 Shin Hye-sun como Ban Ji-eum / Yoon Joo-won. Es una mujer de talento y con una gran carrera, a la que ayuda el poder recordar sus experiencias de vida de anteriores reencarnaciones. En su vida número diecinueve quiere reencontrarse con el chico de su vida precedente.
 Park So-yi como Ban Ji-eum de niña.
 Kim Si-a como Yoon Joo-won de niña.
 Ahn Bo-hyun como Moon Seo-ha, que quedó traumatizado por la pérdida de seres queridos cuando era niño, y en particular su primer amor. De repente conoce a una extraña mujer, Ban Ji-eum, y su vida cambia por completo.
 Jung Hyun-joon como Moon Seo-ha de niño.
 Ha Yoon-kyung como Yoon Cho-won, arquitecto paisajista y la hermana menor de Yoon Joo-won, que conoce por casualidad a Ji-eum y se pregunta por su identidad.
 Ki So-yoo como Yoon Cho-won de niña.
 Ahn Dong-goo como Ha Do-yoon, secretario y amigo de infancia de Seo-ha.

Secundario 

 Ryu Hae-joon como Lee Ji-seok, el hijo mayor de la familia propietaria del Grupo Daehwan. Fue compañero de escuela de Moon Seo-ha.
 Lee Chae-min como Kang Min-ki, un trabajador a tiempo parcial en el restaurante Aekyung.
 Choi Jin-ho como Moon Jung-hoon, el padre de Moon Seo-ha y director ejecutivo del Grupo MI.
 Kim Yi-kyung como Mi-ae.

Producción 
La serie se basa en un webtoon con el mismo título original, publicado en Naver Webtoon por Lee Hye y considerado una de las mejores obras de esta autora.La directora Lee Na-jung lo ha sido también de las series Oh My Venus (2015), Fight For My Way (2017), Love Alarm (2019) y Mine (2021).

El papel de Yoon Cho-won había sido ofrecido en un primer momento a la actriz Lim Hyeon-joo, pero el 21 de julio de 2022 se anunció que había decidido abandonar la serie por problemas de agenda. El 15 de noviembre de 2022 se confirmó el reparto de protagonistas.

Referencias

Enlaces externos 

 Página web de la empresa productora.
 See You in My 19th Life en FilmAffinity.
 See You in My 19th Life en HanCinema.

Series de televisión de Corea del Sur
Series de televisión de Corea del Sur finalizadas en 2023
Series de televisión de Corea del Sur iniciadas en 2023
Series de televisión basadas en historietas
Series de televisión de TVN (Corea del Sur)
Series de televisión de fantasía de Corea del Sur
Series de televisión románticas de Corea del Sur
Series de televisión de Studio Dragon
Series de televisión basadas en webtoons